Алексей Александрович Турчани́нов:
 Турчанинов, Алексей Александрович (1821—1874) — губернский предводитель дворянства Нижегородской губернии.
 Турчанинов, Алексей Александрович (1876—1919) — агроном, комиссар Временного правительства по Урянхайскому краю.